Dozy kan som auktorsförkortning betyda:

 Frans Dozy
 Frans François Dozy

Robotskapade auktorsförkortningar